Список угрожаемых видов млекопитающих содержит перечень видов млекопитающих (Mammalia), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 1337 редких и исчезающих видов млекопитающих, из них 556 видов — уязвимые, 549 видов — вымирающие и 232 вида — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 2 вида парнокопытных, олень Давида и сахарский орикс, значатся в данном списке как исчезнувшие в дикой природе (категория «Исчезнувшие в дикой природе», Extinct in the Wild, ), а 85 видов млекопитающих — как уже полностью вымершие в историческое время (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Всего по состоянию на 2005 год было известно 5416 видов млекопитающих. Таким образом, более чем пятая часть всех видов этих животных находится под угрозой исчезновения, а по меньшей мере 1,5 % — уже полностью вымерли по вине человека.

Классификация и порядок таксонов в данном списке приведены в соответствии с  (2020).

Однопроходные (Monotremata)

Семейство Ехидновые (Tachyglossidae) 
  Zaglossus attenboroughi — Проехидна Аттенборо
  Zaglossus bartoni — Проехидна Бартона
  Zaglossus bruijnii — Проехидна Брюйна

Сумчатые (Marsupialia)

Отряд Опоссумы (Didelphimorphia)

Семейство Опоссумовые (Didelphidae) 
  Cryptonanus ignitus
  Marmosa phaea
  Marmosa xerophila
  Marmosops handleyi
  Marmosops juninensis
  Marmosops pakaraimae
  Monodelphis reigi
  Monodelphis unistriata
  Thylamys karimii

Отряд Ценолесты (Paucituberculata)

Семейство Ценолестовые (Caenolestidae) 
  Caenolestes condorensis
  Caenolestes convelatus
  Caenolestes sangay

Отряд Хищные сумчатые (Dasyuromorphia)

Семейство Сумчатые волки (Thylacinidae) 
  Thylacinus cynocephalus — Сумчатый волк

Семейство Сумчатые муравьеды (Myrmecobiidae) 
  Myrmecobius fasciatus — Сумчатый муравьед

Семейство Хищные сумчатые (Dasyuridae) 
  Antechinus bellus — Пятнистоглазая сумчатая мышь
  Dasyuroides byrnei — Двугребнехвостая сумчатая мышь
  Dasyurus hallucatus — Северная сумчатая куница
  Dasyurus viverrinus — Крапчатая сумчатая куница
  Parantechinus apicalis — Крапчатая сумчатая мышь
  Phascogale pirata
  Sarcophilus harrisii — Сумчатый дьявол
  Sminthopsis butleri — Сумчатая мышь Батлера
  Sminthopsis fuliginosus aitkeni — подвид 
  Sminthopsis psammophila — Песчаная сумчатая мышь

Отряд Бандикуты (Peramelemorphia)

Семейство Кроличьи бандикуты (Thylacomyidae) 
  Macrotis lagotis — Кроличий бандикут
  Macrotis leucura

Семейство Свиноногие бандикуты (Chaeropodidae) 
  Chaeropus ecaudatus — Свиноногий бандикут

Семейство Бандикутовые (Peramelidae) 
  Echymipera davidi
  Isoodon auratus
  Perameles bougainville
  Perameles eremiana
  Perameles gunnii
  Peroryctes broadbenti
  Rhynchomeles prattorum

Отряд Двурезцовые сумчатые (Diprotodontia)

Семейство Коаловые (Phascolarctidae) 
  Phascolarctos cinereus — Коала

Семейство Вомбатовые (Vombatidae) 
  Lasiorhinus krefftii — Квинслендский вомбат

Семейство Карликовые поссумы (Burramyidae) 
  Burramys parvus

Семейство Кускусовые (Phalangeridae) 
  Ailurops melanotis
  Ailurops ursinus
  Phalanger alexandrae
  Phalanger lullulae
  Phalanger matabiru
  Phalanger matanim
  Spilocuscus papuensis
  Spilocuscus rufoniger
  Spilocuscus wilsoni
  Strigocuscus celebensis

Семейство Кольцехвостые кускусы (Pseudocheiridae) 
  Petauroides volans
  Pseudocheirus occidentalis
  Pseudochirops coronatus
  Pseudochirulus schlegeli

Семейство Сумчатые летяги (Petauridae) 
  Dactylopsila tatei
  Gymnobelideus leadbeateri
  Petaurus abidi
  Petaurus gracilis

Семейство Кенгуровые крысы (Potoroidae) 
  Bettongia anhydra
  Bettongia penicillata
  Bettongia pusilla
  Bettongia tropica
  Caloprymnus campestris
  Potorous gilbertii
  Potorous longipes
  Potorous platyops

Семейство Кенгуровые (Macropodidae) 
  Dendrolagus dorianus
  Dendrolagus goodfellowi
  Dendrolagus inustus
  Dendrolagus matschiei
  Dendrolagus mayri
  Dendrolagus mbaiso
  Dendrolagus notatus
  Dendrolagus pulcherrimus
  Dendrolagus scottae
  Dendrolagus spadix
  Dendrolagus stellarum
  Dendrolagus ursinus
  Dorcopsis atrata
  Dorcopsis luctuosa
  Lagorchestes asomatus
  Lagorchestes hirsutus
  Lagorchestes leporides
  Lagostrophus fasciatus
  Macropus greyi
  Onychogalea fraenata
  Onychogalea lunata
  Petrogale concinna
  Petrogale lateralis
  Petrogale penicillata
  Petrogale persephone
  Petrogale sharmani
  Setonix brachyurus
  Thylogale browni
  Thylogale brunii
  Thylogale calabyi
  Thylogale lanatus

Плацентарные (Placentalia)

Отряд Афросорициды (Afrosoricida)

Семейство Тенрековые (Tenrecidae) 
  Limnogale mergulus
  Microgale dryas
  Microgale jenkinsae
  Microgale jobihely
  Microgale monticola
  Microgale nasoloi

Семейство Златокротовые (Chrysochloridae) 
  Amblysomus marleyi
  Amblysomus robustus
  Carpitalpa arendsi
  Chlorotalpa duthieae
  Chrysospalax trevelyani
  Chrysospalax villosus
  Cryptochloris wintoni
  Cryptochloris zyli
  Neamblysomus gunningi
  Neamblysomus julianae
  Популяция , распространённая на склонах хребта Бронберг (Bronberg Ridge) в северо-восточной части ЮАР (Южная Африка).

Отряд Прыгунчики (Macroscelidea)

Семейство Прыгунчиковые (Macroscelididae) 
  Rhynchocyon chrysopygus
  Rhynchocyon udzungwensis

Отряд Хоботные (Proboscidea)

Семейство Слоновые (Elephantidae) 
  Elephas maximus — Азиатский слон
  Elephas maximus sumatranus — суматранский подвид азиатского слона.
  Loxodonta africana — Саванный слон 
  Loxodonta cyclotis — Лесной слон

Отряд Сирены (Sirenia)

Семейство Дюгоневые (Dugongidae) 
  Dugong dugon — Дюгонь
  Hydrodamalis gigas — Морская корова

Семейство Ламантиновые (Trichechidae) 
  Trichechus inunguis — Амазонский ламантин
  Trichechus manatus
  Trichechus manatus latirostris
  Trichechus manatus manatus
  Trichechus senegalensis

Отряд Броненосцы (Cingulata)

Семейство Chlamyphoridae 
  Priodontes maximus — Гигантский броненосец
  Tolypeutes tricinctus — Трёхпоясный броненосец

Отряд Неполнозубые (Pilosa)

Семейство Муравьедовые (Myrmecophagidae) 
  Myrmecophaga tridactyla — Гигантский муравьед

Семейство Трёхпалые ленивцы (Bradypodidae) 
  Bradypus pygmaeus
  Bradypus torquatus

Отряд Тупайи (Scandentia)

Семейство Тупайевые (Tupaiidae) 
  Tupaia chrysogaster
  Tupaia nicobarica

Отряд Приматы (Primates)

Семейство Карликовые лемуры (Cheirogaleidae) 
  Allocebus trichotis
  Cheirogaleus sibreei
  Microcebus arnholdi
  Microcebus berthae
  Microcebus bongolavensis
  Microcebus danfossi
  Microcebus gerpi
  Microcebus jollyae
  Microcebus macarthurii
  Microcebus mamiratra
  Microcebus margotmarshae
  Microcebus marohita
  Microcebus mittermeieri
  Microcebus myoxinus
  Microcebus ravelobensis
  Microcebus rufus
  Microcebus sambiranensis
  Microcebus simmonsi
  Microcebus tavaratra
  Mirza coquereli
  Mirza zaza
  Phaner electromontis
  Phaner furcifer
  Phaner pallescens
  Phaner parienti

Семейство Тонкотелые лемуры (Lepilemuridae) 
  Lepilemur aeeclis
  Lepilemur ahmansonorum
  Lepilemur ankaranensis
  Lepilemur betsileo
  Lepilemur dorsalis
  Lepilemur edwardsi
  Lepilemur fleuretae
  Lepilemur grewcockorum
  Lepilemur hollandorum
  Lepilemur hubbardorum
  Lepilemur jamesorum
  Lepilemur leucopus
  Lepilemur microdon
  Lepilemur milanoii
  Lepilemur mittermeieri
  Lepilemur otto
  Lepilemur petteri
  Lepilemur randrianasoloi
  Lepilemur ruficaudatus
  Lepilemur sahamalazensis
  Lepilemur scottorum
  Lepilemur seali
  Lepilemur septentrionalis
  Lepilemur tymerlachsoni
  Lepilemur wrightae

Семейство Лемуровые (Lemuridae) 
  Eulemur albifrons
  Eulemur cinereiceps
  Eulemur collaris
  Eulemur coronatus
  Eulemur flavifrons
  Eulemur macaco
  Eulemur mongoz
  Eulemur rubriventer
  Eulemur rufus
  Eulemur sanfordi
  Hapalemur alaotrensis
  Hapalemur aureus
  Hapalemur griseus
  Hapalemur griseus gilberti
  Hapalemur griseus griseus
  Hapalemur meridionalis
  Hapalemur occidentalis
  Lemur catta
  Prolemur simus
  Varecia rubra
  Varecia variegata
  Varecia variegata editorum
  Varecia variegata subcincta
  Varecia variegata variegata

Семейство Ленивцевые лемуры (Palaeopropithecidae) 
  Palaeopropithecus ingens

Семейство Индриевые (Indriidae) 
  Avahi betsileo
  Avahi cleesei
  Avahi laniger
  Avahi meridionalis
  Avahi mooreorum
  Avahi occidentalis
  Avahi peyrierasi
  Avahi ramanantsoavanai
  Avahi unicolor
  Indri indri
  Propithecus candidus
  Propithecus coquereli
  Propithecus coronatus
  Propithecus deckenii
  Propithecus diadema
  Propithecus edwardsi
  Propithecus perrieri
  Propithecus tattersalli
  Propithecus verreauxi

Семейство Руконожковые (Daubentoniidae) 
  Daubentonia madagascariensis — Мадагаскарская руконожка

Семейство Галаговые (Galagidae) 
  Euoticus pallidus pallidus
  Galagoides rondoensis
  Galagoides zanzibaricus zanzibaricus
  Sciurocheirus alleni alleni

Семейство Лориевые (Lorisidae) 
  Loris lydekkerianus grandis
  Loris lydekkerianus nordicus
  Loris tardigradus
  Loris tardigradus nycticeboides
  Loris tardigradus tardigradus
  Nycticebus bengalensis
  Nycticebus coucang
  Nycticebus javanicus
  Nycticebus menagensis
  Nycticebus pygmaeus

Семейство Долгопятовые (Tarsiidae) 
  Tarsius bancanus
  Tarsius bancanus bancanus
  Tarsius bancanus borneanus
  Tarsius bancanus natunensis
  Tarsius bancanus saltator
  Tarsius dentatus
  Tarsius pelengensis
  Tarsius sangirensis
  Tarsius tarsier
  Tarsius tumpara

Семейство Игрунковые (Callitrichidae) 
  Callimico goeldii
  Callithrix aurita
  Callithrix flaviceps
  Leontopithecus caissara
  Leontopithecus chrysomelas
  Leontopithecus chrysopygus
  Leontopithecus rosalia
  Mico humilis
  Mico marcai
  Mico rondoni
  Saguinus bicolor
  Saguinus leucopus
  Saguinus niger
  Saguinus oedipus

Семейство Ночные обезьяны (Aotidae) 
  Aotus brumbacki
  Aotus griseimembra
  Aotus lemurinus
  Aotus miconax
  Aotus nancymaae

Семейство Капуциновые (Cebidae) 
  Cebus aequatorialis
  Cebus capucinus curtus — подвид .
  Cebus brunneus
  Cebus kaapori — Капуцин-каапори
  Cebus malitiosus
  Cebus versicolor
  Saimiri oerstedii — Рыжеспинный саймири
  Saimiri oerstedii citrinellus
  Saimiri oerstedii oerstedii
  Saimiri vanzolinii — Чёрный саймири
  Sapajus apella margaritae — подвид , обитающий на южных Малых Антильских островах.
  Sapajus cay
  Sapajus flavius
  Sapajus robustus
  Sapajus xanthosternos

Семейство Саковые (Pitheciidae) 
  Cacajao calvus
  Cacajao calvus novaesi
  Cacajao calvus ucayalii
  Cacajao hosomi
  Cacajao melanocephalus ayresi
  Callicebus barbarabrownae
  Callicebus caquetensis
  Callicebus coimbrai
  Callicebus medemi
  Callicebus melanochir
  Callicebus modestus
  Callicebus oenanthe
  Callicebus olallae
  Callicebus ornatus
  Callicebus personatus
  Chiropotes albinasus
  Chiropotes satanas
  Chiropotes utahickae
  Pithecia albicans
  Plecturocebus olallae
  Plecturocebus vieirai
  Xenothrix mcgregori

Семейство Паукообразные обезьяны (Atelidae) 
  Alouatta belzebul — Краснорукий ревун
  Alouatta discolor
  Alouatta guariba — Бурый ревун
  Alouatta guariba clamitans — подвид бурого ревуна
  Alouatta guariba guariba — номинативный подвид бурого ревуна
  Alouatta palliata — Колумбийский ревун
  Alouatta palliata aequatorialis — подвид колумбийского ревуна, обитающий на юге Центральной и севере Южной Америки в Панаме, Колумбии, Эквадоре и Перу.
  Alouatta palliata coibensis — подвид колумбийского ревуна, обитающий в Центральной Америке в Панаме.
  Alouatta palliata mexicana — подвид колумбийского ревуна, обитающий в Центральной Америке на юге Мексики и в Гватемале.
  Alouatta palliata palliata — номинативный подвид колумбийского ревуна, обитающий в Центральной Америке в Коста-Рике, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа. 
  Alouatta palliata trabeata — подвид колумбийского ревуна, обитающий в Центральной Америке в Панаме.
  Alouatta pigra — Центральноамериканский ревун
  Alouatta puruensis
  Alouatta ululata
  Ateles belzebuth — Белолобая коата
  Ateles chamek — Перуанская коата
  Ateles fusciceps — Чернолобая коата
  Ateles fusciceps fusciceps
  Ateles fusciceps rufiventris
  Ateles geoffroyi — Коата Жоффруа
  Ateles geoffroyi azuerensis
  Ateles geoffroyi frontatus
  Ateles geoffroyi geoffroyi
  Ateles geoffroyi ornatus
  Ateles geoffroyi vellerosus
  Ateles geoffroyi yucatanensis
  Ateles hybridus — Колумбийская коата
  Ateles hybridus brunneus
  Ateles hybridus hybridus
  Ateles marginatus — Белощёкая коата
  Ateles paniscus — Краснолицая коата
  Brachyteles arachnoides — Паукообразная обезьяна
  Brachyteles hypoxanthus — Рыжеватая обезьяна
  Lagothrix cana — Серая шерстистая обезьяна
  Lagothrix cana cana
  Lagothrix lagotricha — Бурая шерстистая обезьяна
  Lagothrix lugens — Колумбийская шерстистая обезьяна
  Lagothrix poeppigii — Серебристая шерстистая обезьяна
  Oreonax flavicauda — Желтохвостая обезьяна

Семейство Мартышковые (Cercopithecidae) 
  Allochrocebus lhoesti — Бородатая мартышка
  Allochrocebus preussi
  Allochrocebus preussi insularis
  Allochrocebus preussi preussi
  Allochrocebus solatus — Рыжехвостая мартышка
  Cercocebus galeritus — Хохлатый мангабей
  Cercocebus lunulatus
  Cercocebus sanjei
  Cercocebus torquatus — Красноголовый мангобей
  Cercopithecus diana — Мартышка диана
  Cercopithecus dryas — Мартышка дриас
  Cercopithecus erythrogaster — Краснобрюхая мартышка
  Cercopithecus erythrogaster erythrogaster
  Cercopithecus erythrogaster pococki
  Cercopithecus erythrotis — Рыжеухая мартышка
  Cercopithecus erythrotis camerunensis
  Cercopithecus erythrotis erythrotis
  Cercopithecus hamlyni — Совинолицая мартышка
  Cercopithecus mitis albotorquatus
  Cercopithecus mitis boutourlinii
  Cercopithecus mitis kandti
  Cercopithecus mitis labiatus
  Cercopithecus mitis zammaronoi
  Cercopithecus pogonias pogonias
  Cercopithecus roloway
  Cercopithecus sclateri
  Chlorocebus djamdjamensis
  Colobus angolensis prigoginei
  Colobus angolensis ruwenzorii
  Colobus guereza percivali
  Colobus polykomos — Королевский колобус
  Colobus satanas — Чёрный колобус
  Colobus satanas anthracinus
  Colobus satanas satanas
  Colobus vellerosus — Белоногий колобус
  Macaca arctoides — Медвежий макак
  Macaca fascicularis — Макак-крабоед
  Macaca fascicularis atriceps
  Macaca fascicularis aurea
  Macaca fascicularis condorensis
  Macaca fascicularis fascicularis
  Macaca fascicularis fusca
  Macaca fascicularis karimondjawae
  Macaca fascicularis lasiae
  Macaca fascicularis tua
  Macaca fascicularis umbrosa
  Macaca hecki
  Macaca leonina
  Macaca maura — Целебесский макак
  Macaca munzala
  Macaca nemestrina — Свинохвостый макак
  Macaca nigra — Хохлатый павиан
  Macaca nigrescens
  Macaca ochreata
  Macaca ochreata brunnescens
  Macaca ochreata ochreata
  Macaca pagensis
  Macaca siberu
  Macaca silenus — Львинохвостый макак
  Macaca sinica — Цейлонский макак
  Macaca sinica aurifrons
  Macaca sinica opisthomelas
  Macaca sinica sinica
  Macaca sylvanus — Магот
  Macaca tonkeana — Тонкский макак
  Mandrillus leucophaeus — Дрил
  Mandrillus leucophaeus leucophaeus
  Mandrillus leucophaeus poensis
  Mandrillus sphinx — Мандрил
  Nasalis larvatus — Носач
  Nasalis larvatus larvatus
  Nasalis larvatus orientalis
  Piliocolobus badius — Красный колобус
  Piliocolobus bouvieri
  Piliocolobus epieni
  Piliocolobus gordonorum
  Piliocolobus kirkii
  Piliocolobus pennantii
  Piliocolobus preussi
  Piliocolobus rufomitratus
  Piliocolobus temminckii
  Piliocolobus tephrosceles
  Piliocolobus waldronae
  Presbytis chrysomelas
  Presbytis chrysomelas chrysomelas
  Presbytis chrysomelas cruciger
  Presbytis comata
  Presbytis femoralis
  Presbytis frontata
  Presbytis hosei
  Presbytis hosei canicrus
  Presbytis hosei everetti
  Presbytis hosei sabana
  Presbytis melalophos
  Presbytis melalophos mitrata
  Presbytis melalophos sumatranus
  Presbytis natunae
  Presbytis percura
  Presbytis potenziani
  Presbytis potenziani potenziani
  Presbytis potenziani siberu
  Presbytis thomasi
  Pygathrix cinerea
  Pygathrix nemaeus
  Pygathrix nigripes
  Rhinopithecus avunculus
  Rhinopithecus bieti
  Rhinopithecus brelichi
  Rhinopithecus roxellana
  Rhinopithecus roxellana hubeiensis
  Rhinopithecus roxellana qinlingensis
  Rhinopithecus roxellana roxellana
  Rhinopithecus strykeri
  Rungwecebus kipunji
  Semnopithecus ajax
  Semnopithecus hypoleucos
  Semnopithecus priam thersites
  Simias concolor
  Simias concolor concolor
  Simias concolor siberu
  Theropithecus gelada gelada
  Trachypithecus auratus
  Trachypithecus auratus auratus
  Trachypithecus auratus mauritius
  Trachypithecus barbei — Тонкотел Барби
  Trachypithecus cristatus vigilans
  Trachypithecus delacouri
  Trachypithecus francoisi
  Trachypithecus geei
  Trachypithecus germaini
  Trachypithecus hatinhensis
  Trachypithecus johnii
  Trachypithecus laotum
  Trachypithecus obscurus sanctorum
  Trachypithecus obscurus seimundi
  Trachypithecus obscurus styx
  Trachypithecus phayrei
  Trachypithecus phayrei crepuscula
  Trachypithecus phayrei phayrei
  Trachypithecus phayrei shanicus
  Trachypithecus pileatus
  Trachypithecus pileatus durga
  Trachypithecus pileatus pileatus
  Trachypithecus pileatus tenebricus
  Trachypithecus poliocephalus
  Trachypithecus poliocephalus leucocephalus
  Trachypithecus poliocephalus poliocephalus
  Trachypithecus shortridgei
  Trachypithecus vetulus
  Trachypithecus vetulus monticola
  Trachypithecus vetulus nestor
  Trachypithecus vetulus philbricki
  Trachypithecus vetulus vetulus

Семейство Гиббоновые (Hylobatidae) 
  Hoolock hoolock
  Hoolock leuconedys
  Hylobates agilis
  Hylobates albibarbis
  Hylobates klossii
  Hylobates lar
  Hylobates lar carpenteri
  Hylobates lar entelloides
  Hylobates lar lar
  Hylobates lar vestitus
  Hylobates moloch
  Hylobates muelleri
  Hylobates muelleri abbotti
  Hylobates muelleri funereus
  Hylobates muelleri muelleri
  Hylobates pileatus
  Nomascus concolor
  Nomascus concolor concolor
  Nomascus concolor furvogaster
  Nomascus concolor jingdongensis
  Nomascus concolor lu
  Nomascus gabriellae
  Nomascus hainanus
  Nomascus leucogenys
  Nomascus nasutus
  Nomascus siki
  Symphalangus syndactylus

Семейство Гоминиды (Hominidae) 
  Gorilla beringei
  Gorilla beringei beringei
  Gorilla beringei graueri
  Gorilla gorilla
  Gorilla gorilla diehli
  Gorilla gorilla gorilla
  Pan paniscus
  Pan troglodytes
  Pan troglodytes ellioti
  Pan troglodytes schweinfurthii
  Pan troglodytes troglodytes
  Pan troglodytes verus
  Pongo abelii
  Pongo pygmaeus
  Pongo pygmaeus morio
  Pongo pygmaeus pygmaeus
  Pongo pygmaeus wurmbii

Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)

Семейство Пищуховые (Ochotonidae) 
  Ochotona argentata
  Ochotona hoffmanni
  Ochotona iliensis
  Ochotona koslowi

Семейство Сардинийские пищухи (Prolagidae) 
  Prolagus sardus — Сардинийская пищуха

Семейство Зайцевые (Leporidae) 
  Bunolagus monticularis
  Caprolagus hispidus
  Lepus castroviejoi
  Lepus corsicanus
  Lepus flavigularis
  Lepus hainanus
  Nesolagus netscheri
  Pentalagus furnessi
  Romerolagus diazi
  Sylvilagus cognatus
  Sylvilagus dicei
  Sylvilagus graysoni
  Sylvilagus insonus
  Sylvilagus mansuetus
  Sylvilagus robustus
  Sylvilagus transitionalis

Отряд Грызуны (Rodentia)

Семейство Мешотчатые прыгуны (Heteromyidae) 
  Chaetodipus ammophilus dalquesti
  Dipodomys elator — Техасский кенгуровый прыгун
  Dipodomys gravipes — Санквинтинский кенгуровый прыгун
  Dipodomys ingens — Гигантский кенгуровый прыгун
  Dipodomys nitratoides — Фресновский кенгуровый прыгун
  Dipodomys stephensi — Кенгуровый прыгун Стефенса
  Heteromys nelsoni — Мешотчатый прыгун Нельсона
  Heteromys oasicus — Венесуэльский мешотчатый прыгун
  Heteromys spectabilis
  Heteromys teleus — Эквадорский мешотчатый прыгун
  Perognathus alticola — Белоухий мешотчатый прыгун

Семейство Гоферовые (Geomyidae) 
  Geomys tropicalis
  Orthogeomys lanius — Большой гофер
  Pappogeomys bulleri alcorni — подвид .
  Zygogeomys trichopus — Мичоаканский гофер

Семейство Тушканчиковые (Dipodidae) 
  Sicista armenica
  Sicista caucasica
  Sicista kazbegica

Семейство Колючие сони (Platacanthomyidae) 
  Platacanthomys lasiurus

Семейство Слепышовые (Spalacidae) 
  Spalax arenarius
  Spalax zemni
  Tachyoryctes macrocephalus

Семейство Незомииды (Nesomyidae) 
  Brachytarsomys villosa
  Delanymys brooksi
  Dendromus kahuziensis
  Eliurus penicillatus
  Eliurus petteri
  Hypogeomys antimena
  Macrotarsomys ingens
  Mystromys albicaudatus
  Nesomys lambertoni
  Voalavo antsahabensis

Семейство Хомяковые (Cricetidae) 
  Aegialomys galapagoensis
  Aepeomys reigi
  Akodon surdus
  Alticola montosa
  Alticola olchonensis
  Anotomys leander
  Arvicola sapidus
  Cricetus cricetus — Обыкновенный хомяк
  Dinaromys bogdanovi
  Euryoryzomys lamia
  Geoxus annectens
  Gyldenstolpia fronto
  Habromys chinanteco
  Habromys delicatulus
  Habromys ixtlani
  Habromys lepturus
  Habromys schmidlyi
  Habromys simulatus
  Handleyomys rhabdops
  Ichthyomys pittieri
  Juliomys rimofrons
  Juscelinomys candango
  Megadontomys cryophilus
  Megadontomys nelsoni
  Megadontomys thomasi
  Megalomys desmarestii
  Megalomys luciae
  Megaoryzomys curioi
  Melanomys zunigae
  Mesocricetus auratus
  Microakodontomys transitorius
  Microtus bavaricus
  Microtus breweri
  Microtus oaxacensis
  Microtus umbrosus
  Mindomys hammondi
  Nelsonia goldmani
  Neomicroxus latebricola
  Neotoma angustapalata
  Neotoma bryanti
  Neotoma nelsoni
  Neotoma palatina
  Nesoryzomys darwini
  Nesoryzomys fernandinae
  Nesoryzomys indefessus
  Nesoryzomys narboroughi
  Nesoryzomys swarthi
  Neusticomys mussoi
  Neusticomys venezuelae
  Noronhomys vespuccii
  Oligoryzomys victus
  Oryzomys antillarum
  Oryzomys gorgasi
  Oryzomys nelsoni
  Oxymycterus hucucha
  Oxymycterus josei
  Oxymycterus wayku
  Pennatomys nivalis
  Peromyscus bullatus
  Peromyscus caniceps
  Peromyscus dickeyi
  Peromyscus guardia
  Peromyscus interparietalis
  Peromyscus madrensis
  Peromyscus mayensis
  Peromyscus mekisturus
  Peromyscus melanocarpus
  Peromyscus melanurus
  Peromyscus ochraventer
  Peromyscus pembertoni
  Peromyscus pseudocrinitus
  Peromyscus sejugis
  Peromyscus simulus
  Peromyscus slevini
  Peromyscus stephani
  Peromyscus winkelmanni
  Peromyscus zarhynchus
  Phaenomys ferrugineus
  Phyllotis definitus
  Podomys floridanus
  Podoxymys roraimae
  Proedromys bedfordi
  Punomys kofordi
  Punomys lemminus
  Reithrodontomys bakeri
  Reithrodontomys hirsutus
  Reithrodontomys raviventris
  Reithrodontomys spectabilis
  Reithrodontomys tenuirostris
  Rheomys mexicanus
  Sigmodon alleni
  Sigmodon inopinatus
  Thomasomys apeco
  Thomasomys hylophilus
  Thomasomys macrotis
  Thomasomys monochromos
  Thomasomys onkiro
  Thomasomys pyrrhonotus
  Thomasomys ucucha
  Tylomys bullaris
  Tylomys tumbalensis
  Wilfredomys oenax
  Xenomys nelsoni

Семейство Мышиные (Muridae) 
  Apomys camiguinensis
  Archboldomys luzonensis
  Batomys russatus
  Bullimus gamay
  Bunomys coelestis
  Bunomys fratrorum
  Bunomys prolatus
  Chiropodomys karlkoopmani
  Conilurus albipes
  Conilurus capricornensis
  Conilurus penicillatus
  Coryphomys buehleri
  Crateromys heaneyi
  Crateromys schadenbergi
  Cremnomys elvira
  Crunomys melanius
  Dasymys montanus
  Desmomys yaldeni
  Diplothrix legata
  Echiothrix leucura
  Eropeplus canus
  Gerbillus hesperinus
  Gerbillus hoogstraali
  Grammomys gigas
  Grammomys minnae
  Hadromys humei
  Haeromys pusillus
  Hapalomys longicaudatus
  Hybomys badius
  Hybomys basilii
  Hybomys lunaris
  Hylomyscus baeri
  Hylomyscus grandis
  Kadarsanomys sodyi
  Komodomys rintjanus
  Lamottemys okuensis
  Lemniscomys mittendorfi
  Leopoldamys siporanus
  Leporillus apicalis
  Lophuromys dieterleni
  Lophuromys eisentrauti
  Lophuromys medicaudatus
  Lophuromys melanonyx
  Mallomys gunung
  Margaretamys beccarii
  Maxomys inflatus
  Maxomys pagensis
  Maxomys rajah
  Maxomys wattsi
  Maxomys whiteheadi
  Melomys aerosus
  Melomys bannisteri
  Melomys caurinus
  Melomys fraterculus
  Melomys matambuai
  Melomys rubicola
  Melomys talaudium
  Meriones dahli
  Meriones sacramenti
  Mesembriomys gouldii
  Millardia kondana
  Mus famulus
  Mus fernandoni
  Mus mayori
  Nesokia bunnii
  Nesoromys ceramicus
  Nilopegamys plumbeus
  Niviventer cameroni
  Niviventer hinpoon
  Notomys amplus
  Notomys aquilo
  Notomys fuscus
  Notomys longicaudatus
  Notomys macrotis
  Notomys mordax
  Notomys robustus
  Otomys barbouri
  Otomys burtoni
  Otomys lacustris
  Otomys occidentalis
  Paraleptomys rufilatus
  Paramelomys gressitti
  Paulamys naso
  Phloeomys cumingi
  Pithecheir melanurus
  Pogonomys fergussoniensis
  Praomys degraaffi
  Praomys hartwigi
  Praomys morio
  Praomys obscurus
  Pseudomys auritus
  Pseudomys australis
  Pseudomys calabyi
  Pseudomys fieldi
  Pseudomys fumeus
  Pseudomys glaucus
  Pseudomys gouldii
  Pseudomys novaehollandiae
  Pseudomys oralis
  Rattus burrus
  Rattus hainaldi
  Rattus hoogerwerfi
  Rattus lugens
  Rattus macleari
  Rattus mollicomulus
  Rattus montanus
  Rattus nativitatis
  Rattus nikenii
  Rattus palmarum
  Rattus ranjiniae
  Rattus richardsoni
  Rattus satarae
  Rattus simalurensis
  Rattus stoicus
  Rattus vandeuseni
  Rhynchomys isarogensis
  Solomys ponceleti
  Solomys salebrosus
  Solomys sapientis
  Srilankamys ohiensis
  Sundamys maxi
  Taeromys taerae
  Tarsomys echinatus
  Thamnomys kempi
  Tokudaia muenninki
  Tokudaia osimensis
  Tokudaia tokunoshimensis
  Uromys boeadii
  Uromys emmae
  Uromys imperator
  Uromys porculus
  Uromys rex
  Vandeleuria nilagirica
  Vandeleuria nolthenii
  Xeromys myoides
  Zyzomys maini
  Zyzomys palatalis
  Zyzomys pedunculatus

Семейство Дикобразовые (Hystricidae) 
  Hystrix pumila

Семейство Землекоповые (Bathyergidae) 
  Fukomys kafuensis

Семейство Американские дикобразы (Erethizontidae) 
  Chaetomys subspinosus

Семейство Свинковые (Caviidae) 
  Cavia intermedia

Семейство Агутиевые (Dasyproctidae) 
  Dasyprocta coibae
  Dasyprocta mexicana
  Dasyprocta ruatanica

Семейство Шиншилловые (Chinchillidae) 
  Chinchilla chinchilla
  Chinchilla lanigera
  Lagostomus crassus

Семейство Шиншилловые крысы (Abrocomidae) 
  Abrocoma boliviensis — Боливийская шиншилловая крыса

Семейство Тукотуковые (Ctenomyidae) 
  Ctenomys australis
  Ctenomys azarae
  Ctenomys bergi
  Ctenomys bonettoi
  Ctenomys flamarioni
  Ctenomys lami
  Ctenomys latro
  Ctenomys magellanicus
  Ctenomys occultus
  Ctenomys osvaldoreigi
  Ctenomys pilarensis
  Ctenomys pundti
  Ctenomys rionegrensis
  Ctenomys roigi
  Ctenomys sociabilis

Семейство Восьмизубовые (Octodontidae) 
  Octodon bridgesi
  Octodon pacificus
  Tympanoctomys aureus
  Tympanoctomys loschalchalerosorum

Семейство Щетинистые крысы (Echimyidae)  
  Boromys offella
  Boromys torrei
  Brotomys voratus
  Callistomys pictus
  Geocapromys brownii
  Geocapromys columbianus
  Geocapromys ingrahami
  Geocapromys thoracatus
  Heteropsomys insulans
  Hexolobodon phenax
  Isolobodon montanus
  Isolobodon portoricensis
  Mesocapromys angelcabrerai
  Mesocapromys auritus
  Mesocapromys nanus
  Mesocapromys sanfelipensis
  Mysateles melanurus
  Phyllomys brasiliensis
  Phyllomys lundi
  Phyllomys mantiqueirensis
  Phyllomys thomasi
  Phyllomys unicolor
  Plagiodontia aedium
  Plagiodontia ipnaeum
  Santamartamys rufodorsalis
  Trinomys moojeni
  Trinomys yonenagae

Семейство Беличьи (Sciuridae) 

  Ammospermophilus nelsoni
  Biswamoyopterus biswasi
  Callosciurus melanogaster
  Cynomys mexicanus — Мексиканская луговая собачка
  Cynomys parvidens
  Eupetaurus cinereus — Скальная летяга
  Funambulus layardi
  Funambulus sublineatus
  Hylopetes sipora
  Hyosciurus ileile
  Iomys sipora
  Marmota menzbieri — Сурок Мензбира
  Marmota sibirica — Тарбаган
  Marmota vancouverensis — Ванкуверский сурок
  Neotamias bulleri
  Neotamias palmeri
  Otospermophilus beecheyi atricapillus — подвид 
  Paraxerus vincenti
  Petinomys genibarbis
  Petinomys lugens
  Petinomys setosus
  Petinomys vordermanni
  Pteromyscus pulverulentus
  Rheithrosciurus macrotis — Кистеухая белка
  Rubrisciurus rubriventer
  Spermophilus citellus — Европейский суслик
  Sundasciurus fraterculus
  Tamiasciurus mearnsi
  Urocitellus brunneus
  Urocitellus endemicus
  Urocitellus townsendii
  Xerospermophilus perotensis

Семейство Соневые (Gliridae) 
  Dryomys niethammeri
  Myomimus roachi

Отряд Насекомоядные (Eulipotyphla)

Семейство Ежовые (Erinaceidae) 
  Hylomys parvus
  Neohylomys hainanensis
  Podogymnura aureospinula

Семейство Землеройковые (Soricidae) 
  Chimarrogale phaeura
  Congosorex phillipsorum
  Crocidura andamanensis
  Crocidura ansellorum
  Crocidura bottegoides
  Crocidura canariensis
  Crocidura desperata
  Crocidura eisentrauti
  Crocidura harenna
  Crocidura hikmiya
  Crocidura hispida
  Crocidura jenkinsi
  Crocidura lanosa
  Crocidura lucina
  Crocidura manengubae
  Crocidura miya
  Crocidura negrina
  Crocidura nicobarica
  Crocidura orii
  Crocidura phaeura
  Crocidura picea
  Crocidura stenocephala
  Crocidura tansaniana
  Crocidura tarella
  Crocidura telfordi
  Crocidura thomensis
  Crocidura trichura
  Crocidura usambarae
  Crocidura wimmeri
  Crocidura zimmermanni
  Cryptotis endersi
  Cryptotis gracilis
  Cryptotis griseoventris
  Cryptotis magna
  Cryptotis mera
  Cryptotis nelsoni
  Cryptotis phillipsii
  Feroculus feroculus
  Myosorex blarina
  Myosorex bururiensis
  Myosorex eisentrauti
  Myosorex geata
  Myosorex gnoskei
  Myosorex jejei
  Myosorex kihaulei
  Myosorex longicaudatus
  Myosorex okuensis
  Myosorex rumpii
  Myosorex tenuis
  Notiosorex villai
  Ruwenzorisorex suncoides
  Solisorex pearsoni
  Sorex macrodon
  Sorex milleri
  Sorex pribilofensis
  Sorex sclateri
  Sorex stizodon
  Suncus aequatorius
  Suncus dayi
  Suncus fellowesgordoni
  Suncus mertensi
  Suncus montanus
  Suncus zeylanicus
  Sylvisorex camerunensis
  Sylvisorex isabellae
  Sylvisorex lunaris
  Sylvisorex morio

Семейство Кротовые (Talpidae) 
  Desmana moschata — Выхухоль
  Galemys pyrenaicus — Пиренейская выхухоль
  Mogera etigo
  Mogera uchidai

Семейство Незофонты (Nesophontidae) 
  Nesophontes edithae
  Nesophontes hypomicrus
  Nesophontes major
  Nesophontes micrus
  Nesophontes paramicrus
  Nesophontes zamicrus

Семейство Щелезубовые (Solenodontidae) 
  Atopogale cubana
  Solenodon marcanoi
  Solenodon paradoxus

Отряд Рукокрылые (Chiroptera)

Семейство Крылановые (Pteropodidae) 

  Acerodon celebensis
  Acerodon humilis
  Acerodon jubatus — Гривастый ацеродон
  Acerodon leucotis
  Acerodon mackloti
  Aproteles bulmerae — Новогвинейский крылан
  Dobsonia chapmani
  Dobsonia emersa
  Dyacopterus brooksi
  Eidolon dupreanum — Мадагаскарский крылан
  Latidens salimalii
  Megaerops kusnotoi
  Megaerops wetmorei
  Mirimiri acrodonta
  Myonycteris brachycephala
  Neopteryx frosti
  Notopteris macdonaldi — Длиннохвостый крылан
  Notopteris neocaledonica
  Nyctimene keasti
  Nyctimene minutus
  Nyctimene rabori
  Pteralopex anceps
  Pteralopex atrata
  Pteralopex flanneryi
  Pteralopex pulchra
  Pteralopex taki
  Pteropus aldabrensis
  Pteropus anetianus
  Pteropus aruensis
  Pteropus brunneus
  Pteropus caniceps
  Pteropus capistratus
  Pteropus chrysoproctus
  Pteropus cognatus
  Pteropus dasymallus
  Pteropus faunulus
  Pteropus fundatus
  Pteropus howensis
  Pteropus livingstonii — Коморская летучая лисица
  Pteropus lylei
  Pteropus mariannus — Марианская летучая лисица
  Pteropus melanopogon
  Pteropus melanotus
  Pteropus molossinus
  Pteropus niger
  Pteropus nitendiensis
  Pteropus ocularis
  Pteropus ornatus
  Pteropus pelewensis yapensis
  Pteropus pilosus
  Pteropus pohlei
  Pteropus poliocephalus
  Pteropus pselaphon
  Pteropus rennelli
  Pteropus rodricensis
  Pteropus rufus
  Pteropus subniger
  Pteropus temminckii
  Pteropus tokudae
  Pteropus tuberculatus
  Pteropus ualanus
  Pteropus vetulus
  Pteropus voeltzkowi
  Rousettus bidens
  Rousettus obliviosus
  Rousettus spinalatus

Семейство Мышехвостые (Rhinopomatidae) 
  Rhinopoma hadramauticum

Семейство Свиноносые (Craseonycteridae) 
  Craseonycteris thonglongyai — Свиноносая летучая мышь

Семейство Ложные вампиры (Megadermatidae) 
  Eudiscoderma thongareeae
  Macroderma gigas — Австралийский ложный вампир

Семейство Подковогубые (Hipposideridae) 
  Anthops ornatus
  Coelops robinsoni
  Hipposideros coxi
  Hipposideros curtus
  Hipposideros demissus
  Hipposideros dinops
  Hipposideros durgadasi
  Hipposideros edwardshilli
  Hipposideros halophyllus
  Hipposideros hypophyllus
  Hipposideros inornatus
  Hipposideros khaokhouayensis
  Hipposideros lamottei
  Hipposideros marisae
  Hipposideros orbiculus
  Hipposideros ridleyi
  Hipposideros scutinares
  Hipposideros sorenseni
  Hipposideros stenotis
  Paratriaenops auritus

Семейство Подковоносые (Rhinolophidae) 
  Rhinolophus belligerator
  Rhinolophus canuti
  Rhinolophus cognatus
  Rhinolophus cohenae
  Rhinolophus guineensis
  Rhinolophus hilli
  Rhinolophus maclaudi
  Rhinolophus madurensis
  Rhinolophus mehelyi
  Rhinolophus montanus
  Rhinolophus proconsulis
  Rhinolophus ruwenzorii
  Rhinolophus ziama

Семейство Футлярохвостые (Emballonuridae) 
  Balantiopteryx infusca
  Balantiopteryx io
  Coleura seychellensis
  Emballonura semicaudata
  Saccopteryx antioquensis
  Taphozous hildegardeae

Семейство Щелемордые (Nycteridae) 
  Nycteris javanica — Яванский щелеморд

Семейство Новозеландские летучие мыши (Mystacinidae) 
  Mystacina robusta
  Mystacina tuberculata — Новозеландская летучая мышь

Семейство Дымчатые летучие мыши (Furipteridae) 
  Amorphochilus schnablii — Дымчатая летучая мышь

Семейство Подбородколистые (Mormoopidae) 
  Pteronotus paraguanensis

Семейство Американские листоносые (Phyllostomidae) 
  Chiroderma improvisum
  Choeroniscus periosus
  Leptonycteris curasoae
  Leptonycteris nivalis
  Lonchophylla bokermanni
  Lonchophylla dekeyseri
  Lonchorhina fernandezi
  Lonchorhina marinkellei
  Lonchorhina orinocensis
  Musonycteris harrisoni
  Phyllonycteris aphylla
  Platyrrhinus chocoensis
  Sturnira nana
  Vampyressa melissa

Семейство Воронкоухие (Natalidae) 
  Natalus jamaicensis
  Natalus primus

Семейство Бульдоговые летучие мыши (Molossidae) 
  Chaerephon bregullae
  Chaerephon johorensis
  Chaerephon tomensis
  Eumops floridanus
  Molossops aequatorianus
  Mormopterus acetabulosus
  Mormopterus minutus
  Mormopterus norfolkensis
  Mormopterus phrudus
  Otomops harrisoni
  Tomopeas ravus

Семейство Гладконосые летучие мыши (Vespertilionidae) 
  Arielulus cuprosus
  Chalinolobus neocaledonicus
  Chalinolobus tuberculatus
  Eptesicus guadeloupensis
  Eptesicus japonensis
  Falsistrellus tasmaniensis
  Hesperoptenus tomesi
  Kerivoula africana
  Kerivoula flora
  Lasiurus degelidus
  Lasiurus insularis
  Lasiurus minor
  Miniopterus fuscus
  Miniopterus robustior
  Murina aenea
  Murina balaensis
  Murina rozendaali
  Murina ryukyuana
  Murina tenebrosa
  Myotis atacamensis
  Myotis capaccinii
  Myotis dominicensis
  Myotis findleyi
  Myotis hajastanicus
  Myotis nyctor
  Myotis peninsularis
  Myotis planiceps
  Myotis pruinosus
  Myotis scotti
  Myotis sicarius
  Myotis vivesi
  Myotis yanbarensis
  Neoromicia malagasyensis
  Neoromicia roseveari
  Nyctalus azoreum
  Nyctalus furvus
  Nyctalus lasiopterus
  Nyctophilus howensis
  Nyctophilus nebulosus
  Pharotis imogene
  Phoniscus papuensis
  Pipistrellus endoi
  Pipistrellus maderensis
  Pipistrellus murrayi
  Plecotus sardus
  Plecotus teneriffae
  Rhogeessa genowaysi
  Rhogeessa minutilla
  Rhogeessa mira

Отряд Китопарнокопытные (Cetartiodactyla)

Семейство Гладкие киты (Balaenidae) 
  Eubalaena glacialis — Северный гладкий кит
  Eubalaena japonica — Японский кит
  Популяция японского кита (Eubalaena japonica) из северо-восточной части Тихого океана.
  Охотоморская популяция гренландского кита (Balaena mysticetus), распространённая в Охотском море от Шантарского моря на восток до залива Шелихова, Гижигинской и Пенжинской губы.
  Популяция гренландского кита (Balaena mysticetus), распространённая в Гренландском, Баренцевом и Карском морях от восточного побережья Гренландии на восток до архипелага Северная Земля и на юг до северных берегов Исландии и северной оконечности Скандинавского полуострова.
  Популяция южного гладкого кита (Eubalaena australis), во время размножения, в течение южной зимы и весны, встречающаяся в юго-восточной части Тихого океана у берегов Чили и Перу (западное побережье Южной Америки).

Семейство Полосатиковые (Balaenopteridae) 
  Balaenoptera borealis — Сейвал
  Balaenoptera musculus — Синий кит
  Balaenoptera musculus intermedia — антарктический подвид синего кита, распространённый в Южном океане.
  Североатлантическая популяция номинативного подвида синего кита Balaenoptera musculus musculus.
  Balaenoptera ricei
  Balaenoptera physalus — Финвал
  Средиземноморская популяция финвала.
  Западная популяция серого кита (Eschrichtius robustus), проводящая лето в Охотском море, а на зиму мигрирующая южнее вдоль азиатского побережья Тихого океана.
  Популяция горбача (Megaptera novaeangliae), обитающая в Аравийском море.
  Южнотихоокеанская популяция горбача (Megaptera novaeangliae), обитающая в водах Океании южнее экватора

Семейство Кашалотовые (Physeteridae) 
  Physeter macrocephalus — Кашалот
  Средиземноморская популяция кашалота (Physeter macrocephalus).

Семейство Гангские дельфины (Platanistidae) 
  Platanista gangetica — Гангский дельфин
  Platanista minor — Индский дельфин

Семейство Китайские речные дельфины (Lipotidae) 
  Lipotes vexillifer — Китайский речной дельфин

Семейство Ла-платские дельфины (Pontoporiidae) 
  Pontoporia blainvillei — Ла-платский дельфин, водится в прибрежных водах восточного побережья Южной Америки от Эспириту-Санту (юго-восточная Бразилия) до полуострова Вальдес (Северная Патагония, Аргентина), спорадически заходит в эстуарий Ла-Плата в устьях рек Парана и Уругвай.
  Популяция ла-платского дельфина (Pontoporia blainvillei), обитающая у берегов Уругвая и самого южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Семейство Дельфиновые (Delphinidae) 
  Cephalorhynchus hectori — Дельфин Гектора
  Cephalorhynchus hectori maui
  Delphinus delphis ponticus — черноморский подвид дельфина-белобочки (Delphinus delphis), обитающий в Чёрном и Мраморном морях, проливе Босфор и Каркинитском заливе.
  Средиземноморская популяция дельфина-белобочки (Delphinus delphis).
  Orcaella brevirostris — Иравадийский дельфин
  Популяция иравадийского дельфина (Orcaella brevirostris), обитающая в реке Иравади (Бирма).
  Популяция иравадийского дельфина, обитающая в реке Махакам (остров Калимантан).
  Популяция иравадийского дельфина, обитающая в крупных реках острова Палаван (Филиппины).
  Популяция иравадийского дельфина, обитающая в реке Меконг.
  Популяция иравадийского дельфина, обитающая в озере Тхалелуанг (Малайский полуостров).
  Orcaella heinsohni
  Sotalia fluviatilis — Белый дельфин
  Sousa chinensis — Китайский дельфин
  Sousa chinensis taiwanensis
  Sousa teuszii — Западноафриканский дельфин
  Средиземноморская популяция полосатого дельфина (Stenella coeruleoalba).
  Stenella longirostris orientalis
  Tursiops truncatus ponticus — Черноморская афалина
  Популяция дельфина афалины (Tursiops truncatus), обитающая в прибрежных фьордах Южного острова Новой Зеландии.
  Средиземноморская популяция дельфина афалины (Tursiops truncatus).

Семейство Морские свиньи (Phocoenidae) 
  Neophocaena asiaeorientalis — прибрежные воды у берегов Восточного Китая, Корейского полуострова и Японии (кроме северной части) и бассейн реки Янцзы.
  Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis — эндемик бассейна реки Янцзы в восточном Китае, встречается в средней и нижней частях бассейна, сейчас сохранился почти исключительно в русле самой Янцзы и двух крупных прилегающих озёрах Поянху и Дунтинху.
  Neophocaena phocaenoides — Беспёрая морская свинья
  Phocoena phocoena relicta — Черноморская морская свинья
  Балтийская популяция обыкновенной морской свиньи (Phocoena phocoena).
  Phocoena sinus — Калифорнийская морская свинья

Семейство Нарваловые (Monodontidae) 
  Популяция белухи (Delphinapterus leucas), обитающая в заливе Кука (южное побережье полуострова Аляска, северо-восток Тихого океана).

Семейство Бегемотовые (Hippopotamidae) 
  Choeropsis liberiensis — Карликовый бегемот
  Hippopotamus amphibius — Обыкновенный бегемот
  Hippopotamus lemerlei
  Hippopotamus madagascariensis

Семейство Оленьковые (Tragulidae) 
  Tragulus nigricans

Семейство Жирафовые (Giraffidae) 
  Giraffa camelopardalis — Жираф
  Okapia johnstoni — Окапи

Семейство Оленевые (Cervidae) 
  Axis calamianensis — Каламианский олень
  Axis kuhlii — Олень Куля
  Axis porcinus — Свиной олень
  Blastocerus dichotomus — Болотный олень
  Cervus albirostris — Беломордый олень
  Cervus hanglu hanglu
  Dama mesopotamica — Иранская лань
  Elaphurus davidianus — Олень Давида
  Hippocamelus antisensis — Перуанский олень
  Hippocamelus bisulcus — Южноандский олень
  Hydropotes inermis — Водяной олень
  Mazama bororo
  Mazama bricenii
  Mazama chunyi
  Mazama nana
  Mazama pandora
  Mazama rufina
  Muntiacus crinifrons — Чёрный мунтжак
  Muntiacus vuquangensis — Гигантский мунтжак
  Pudu mephistophiles
  Rangifer tarandus — Северный олень
  Rucervus duvaucelii — Барасинга
  Rucervus eldii — Олень-лира
  Rucervus schomburgki — Олень Шомбургка
  Rusa alfredi
  Rusa marianna — Филиппинский замбар
  Rusa timorensis
  Rusa unicolor — Индийский замбар

Семейство Кабарговые (Moschidae) 
  Moschus anhuiensis
  Moschus berezovskii — Кабарга Березовского
  Moschus chrysogaster — Рыжебрюхая кабарга
  Moschus cupreus
  Moschus fuscus — Чёрная кабарга
  Moschus leucogaster — Гималайская кабарга
  Moschus moschiferus — Сибирская кабарга

Семейство Полорогие (Bovidae) 
  Addax nasomaculatus — Аддакс
  Aepyceros melampus petersi — Ангольская импала
  Alcelaphus buselaphus buselaphus — Конгони, номинативный подвид.
  Alcelaphus buselaphus lelwel — Лелвел
  Alcelaphus buselaphus major — западноафриканский подвид конгони.
  Alcelaphus buselaphus swaynei — Конгони Свайне
  Alcelaphus buselaphus tora — Конгони тора
  Ammodorcas clarkei — Дибатаг
  Ammotragus lervia — Гривистый баран
  Arabitragus jayakari — Аравийский тар
  Beatragus hunteri — Бубал Хантера
  Bos gaurus — Гаур
  Bos javanicus — Бантенг
  Bos mutus — Як
  Bos primigenius — Тур
  Bos sauveli — Купрей
  Bubalus arnee — Азиатский буйвол
  Bubalus depressicornis — Равнинный аноа
  Bubalus mindorensis — Тамарау
  Bubalus quarlesi — Горный аноа
  Budorcas taxicolor — Такин
  Capra aegagrus — Безоаровый козёл
  Capra caucasica — Кубанский тур
  Capra nubiana — Нубийский горный козёл
  Capra walie
  Capricornis rubidus — Красный серау
  Capricornis sumatraensis — Суматранский серау
  Cephalophus adersi — Занзибарский дукер
  Cephalophus jentinki — Чепрачный дукер
  Cephalophus nigrifrons rubidus
  Cephalophus ogilbyi brookei
  Cephalophus ogilbyi ogilbyi
  Cephalophus spadix — Танзанийский дукер
  Cephalophus zebra — Зебровый дукер
  Damaliscus lunatus jimela
  Damaliscus lunatus korrigum
  Damaliscus lunatus superstes
  Damaliscus lunatus topi
  Damaliscus pygargus pygargus — Беломордый бубал
  Dorcatragus megalotis — Бейра
  Eudorcas rufifrons
  Eudorcas tilonura
  Gazella arabica
  Gazella bilkis
  Gazella cuvieri — Атласская газель
  Gazella dorcas — Газель-доркас
  Gazella gazella — Обыкновенная газель
  Gazella leptoceros — Песчаная газель
  Gazella marica
  Gazella saudiya
  Gazella spekei — Газель Спика
  Gazella subgutturosa — Джейран
  Hippotragus leucophaeus — Голубая антилопа
  Hippotragus niger variani — Гигантская чёрная антилопа
  Kobus kob kob — Болотный козёл
  Kobus leche anselli
  Kobus leche kafuensis
  Kobus leche robertsi
  Kobus leche smithemani
  Kobus megaceros — Суданский козёл
  Naemorhedus baileyi — Тибетский горал
  Naemorhedus caudatus — Амурский горал
  Naemorhedus griseus
  Nanger dama — Газель-дама
  Nanger granti petersii
  Nanger soemmerringii — Сомалийская газель
  Nilgiritragus hylocrius — Нилгирийский тар
  Oreotragus oreotragus porteousi
  Oryx beisa callotis
  Oryx dammah — Сахарский орикс
  Oryx leucoryx — Белый орикс
  Ourebia ourebi haggardi
  Ourebia ourebi kenyae
  Ovis orientalis — Муфлон
  Procapra przewalskii — Дзерен Пржевальского
  Pseudois nayaur schaeferi
  Pseudoryx nghetinhensis — Саола
  Redunca fulvorufula — Горный редунка
  Redunca fulvorufula adamauae
  Redunca fulvorufula chanleri
  Saiga tatarica — Сайга
  Saiga tatarica mongolica — Монгольская сайга
  Saiga tatarica tatarica
  Tetracerus quadricornis — Четырёхрогая антилопа
  Tragelaphus buxtoni — Горная ньяла
  Tragelaphus derbianus — Западная канна
  Tragelaphus derbianus derbianus
  Tragelaphus derbianus gigas
  Tragelaphus eurycerus isaaci

Семейство Свиные (Suidae) 
  Babyrousa babyrussa — Бабирусса
  Babyrousa celebensis
  Babyrousa togeanensis
  Porcula salvania — Карликовая свинья
  Sus ahoenobarbus
  Sus barbatus — Бородатая свинья
  Sus bucculentus — Индокитайская свинья
  Sus cebifrons
  Sus oliveri
  Sus philippensis — Филиппинская свинья
  Sus verrucosus — Яванская свинья
  Sus verrucosus blouchi

Семейство Пекариевые (Tayassuidae) 
  Catagonus wagneri — Чакский пекари
  Tayassu pecari — Белобородый пекари

Семейство Верблюдовые (Camelidae) 
  Camelus ferus — Дикий верблюд

Отряд Непарнокопытные (Perissodactyla)

Семейство Лошадиные (Equidae) 
  Equus africanus — Дикий осёл
  Equus ferus — Дикая лошадь
  Equus ferus przewalskii — Лошадь Пржевальского
  Equus grevyi — Зебра Греви
  Equus hemionus hemippus — Сирийский кулан
  Equus hemionus kulan — Туркменский кулан
  Equus hemionus onager — Онагр
  Equus quagga quagga — Квагга
  Equus zebra — Горная зебра
  Equus zebra hartmannae
  Equus zebra zebra — номинативный подвид горной зебры.

Семейство Тапировые (Tapiridae) 
  Tapirus bairdii — Центральноамериканский тапир
  Tapirus indicus — Чепрачный тапир
  Tapirus pinchaque — Горный тапир
  Tapirus terrestris — Равнинный тапир

Семейство Носороговые (Rhinocerotidae) 
  Ceratotherium simum cottoni — северный подвид .
  Dicerorhinus sumatrensis — Суматранский носорог
  Diceros bicornis — Чёрный носорог
  Diceros bicornis bicornis
  Diceros bicornis longipes
  Diceros bicornis michaeli
  Diceros bicornis minor
  Rhinoceros sondaicus — Яванский носорог
  Rhinoceros unicornis — Индийский носорог

Отряд Панголины (Pholidota)

Семейство Ящеровые (Manidae) 
  Manis crassicaudata
  Manis culionensis
  Manis javanica
  Manis pentadactyla
  Phataginus tetradactyla
  Phataginus tricuspis
  Smutsia gigantea
  Smutsia temminckii

Отряд Хищные (Carnivora)

Семейство Кошачьи (Felidae) 
  Acinonyx jubatus — Гепард
  Acinonyx jubatus hecki — Североафриканский подвид гепарда.
  Acinonyx jubatus venaticus — Азиатский гепард
  Caracal aurata
  Catopuma badia — Калимантанская кошка
  Felis bieti — Гобийская серая кошка
  Felis nigripes — Черноногая кошка
  Leopardus guigna — Чилийская кошка
  Leopardus guttulus
  Leopardus jacobita — Андская кошка
  Leopardus tigrinus — Онцилла
  Leopardus tigrinus oncilla — Центральноамериканский подвид онциллы, обитающий в Коста-Рике и северной Панаме.
  Lynx lynx balcanicus — Балканская рысь
  Lynx pardinus — Пиренейская рысь
  Neofelis diardi
  Neofelis diardi borneensis
  Neofelis diardi diardi
  Neofelis nebulosa — Дымчатый леопард
  Panthera leo — Лев
  Panthera leo persica — Азиатский лев
  Западноафриканская популяция .
  Panthera pardus — Леопард
  Panthera tigris — Тигр
  Амурский тигр — популяция Panthera tigris tigris
  Китайский тигр — популяция Panthera tigris tigris
  Индокитайский тигр — популяция Panthera tigris tigris
  Малайский тигр — популяция Panthera tigris tigris
  Бенгальский тигр — популяция Panthera tigris tigris
  Туранский тигр — популяция Panthera tigris tigris
  Балийский тигр — популяция Panthera tigris sondaica
  Яванский тигр — популяция Panthera tigris sondaica
  Суматранский тигр — популяция Panthera tigris sondaica
  Panthera uncia — Снежный барс
  Prionailurus bengalensis iriomotensis — Ириомотейская кошка
  Prionailurus bengalensis rabori
  Prionailurus planiceps — Суматранская кошка
  Prionailurus viverrinus — Кошка-рыболов

Семейство Виверровые (Viverridae) 
  Arctictis binturong
  Chrotogale owstoni
  Cynogale bennettii
  Diplogale hosei
  Genetta bourloni
  Genetta cristata
  Macrogalidia musschenbroekii
  Poiana leightoni
  Viverra civettina
  Viverra megaspila

Семейство Мангустовые (Herpestidae) 
  Bdeogale omnivora
  Liberiictis kuhni

Семейство Мадагаскарские виверры (Eupleridae) 
  Cryptoprocta ferox
  Cryptoprocta spelea
  Eupleres goudotii
  Eupleres major
  Fossa fossana
  Galidictis fasciata
  Galidictis grandidieri
  Mungotictis decemlineata
  Salanoia concolor

Семейство Псовые (Canidae) 
  Canis rufus — Рыжий волк
  Canis simensis — Эфиопский шакал
  Cuon alpinus — Красный волк
  Dusicyon australis — Фолклендская лисица
  Dusicyon avus
  Lycalopex fulvipes — Дарвиновская лисица
  Lycaon pictus — Гиеновидная собака
  Североафриканская популяция .
  Западноафриканская популяция .

Семейство Медвежьи (Ursidae) 
  Ailuropoda melanoleuca
  Helarctos malayanus
  Melursus ursinus
  Tremarctos ornatus
  Ursus maritimus
  Ursus thibetanus

Семейство Ушастые тюлени (Otariidae) 
  Перуанско-северочилийская популяция .
  Arctocephalus galapagoensis — Галапагосский морской котик
  Callorhinus ursinus — Северный морской котик
  Eumetopias jubatus jubatus — номинативный подвид , обитающий в северной части Тихого океана от Камчатки до востока залива Аляска, на юг до Японского моря и побережья северной Японии.
  Neophoca cinerea — Австралийский морской лев
  Phocarctos hookeri — Новозеландский морской лев
  Zalophus japonicus — Японский морской лев
  Zalophus wollebaeki

Семейство Моржовые (Odobenidae) 
  Odobenus rosmarus — Морж

Семейство Настоящие тюлени (Phocidae) 
  Cystophora cristata — Хохлач
  Monachus monachus — Белобрюхий тюлень
  Neomonachus schauinslandi
  Neomonachus tropicalis — Карибский тюлень-монах
  Phoca vitulina mellonae — пресноводный подвид , обитающий в нескольких озёрах и реках на севере провинции Квебек в Канаде (северо-восток Северной Америки), которые впадают в Гудзонов залив, заливы Джеймс и Унгава.
  Pusa caspica — Каспийская нерпа
  Pusa hispida ladogensis — Ладожская нерпа
  Pusa hispida saimensis — Сайменская нерпа

Семейство Пандовые (Ailuridae) 
  Ailurus fulgens — Малая панда

Семейство Скунсовые (Mephitidae) 
  Spilogale putorius — Пятнистый скунс
  Spilogale pygmaea — Карликовый скунс

Семейство Куньи (Mustelidae) 
  Aonyx cinereus — Азиатская бескоготная выдра
  Arctonyx collaris — Свиной барсук
  Enhydra lutris — Калан
  Lontra felina — Кошачья выдра
  Lontra provocax — Южная выдра
  Lutra sumatrana — Суматранская выдра
  Lutrogale perspicillata — Индийская выдра
  Martes gwatkinsii — Нилгирская харза
  Melogale everetti — Борнейский барсук
  Mustela felipei — Колумбийская ласка
  Mustela lutreola — Европейская норка
  Mustela nigripes — Черноногий хорёк
  Neovison macrodon — Морская норка
  Pteronura brasiliensis — Гигантская выдра
  Vormela peregusna — Перевязка

Семейство Енотовые (Procyonidae) 
  Nasuella meridensis
  Procyon pygmaeus — Косумельский енот

См. также 
 Список угрожаемых видов птиц
 Список угрожаемых видов пресмыкающихся
 Список угрожаемых видов земноводных
 Список угрожаемых видов рыб
 Список угрожаемых видов животных
 Список недавно вымерших млекопитающих

Примечания

Комментарии

Источники 

Млекопитающие
Списки МСОП угрожаемых видов млекопитающих